Scheiwiler ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Scheiwiler (1872–1938), Schweizer römisch-katholischer Bischof von St. Gallen
 Alfred  Scheiwiler (* 1956), Schweizer Fußballspieler
 Ludomila Alexandrowna Scheiwiler-von Schreyder (1888–1980), Schweizer Kämpferin für das Frauenstimmrecht in der Schweiz